São João da Ponte kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São João da Ponte (ort), Minas Gerais, 
 São João da Ponte (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar